Бой у Хуты-Кшишовской— сражение, произошедшее а между польскими повстанцами под командованием Антония Езераньского и отрядом регулярных войск. Является частью Январского восстания.

Предыстория 
После начала восстания. В районе Хуты-Кшишовской действовал повстанческий отряд под командование полковника Леона Чичерского общим числом до 150 человек. Однако 9 (21) марта 1863 года он был атакован отрядом регулярных войск в Циосманьском лесу, в окрестностях деревни. В ходе многочасового ожесточенного боя повстанцы потеряли убитыми более 20 человек, ещё более 50 были ранены или взяты в плен, после чего Чичорский увел остатки своего отряда в Австрийскую Галицию, где мятежники сложили оружие и самораспустили военное соединение.

После успешных боев под Кобылянкой генерал Антони Езераньский увел свой отряд, общим числом до 800 мятежников на юго-запад по-ближе к австрийской границе, надеясь получить оттуда пополнение людьми и боеприпасами. Мятежники расположили свой лагерь в лесу в окрестностях деревни, всего в нескольких километрах от границы.

Бой 
На рассвете а лагерь мятежников был атакован сразу с четырёх сторон сводным отрядом регулярных войск состоящем из пограничной стражи и нескольких конных подразделений.
Для мятежников, атака регулярных войск была полной неожиданностью в результате чего имела для русских ошеломляющий успех. Езераньский приказал мятежникам прорываться к границе, что и было сделано. В ходе преследования от атак русской кавалерии мятежники потеряли не менее 17 человек убитыми и ещё 110 ранеными, и пленными. Сражение завершилось полной победой регулярных войск.

Последствия 
Потерпев сокрушительное поражение Езераньский увел остатки своего отряда через границу в Австрию, где 20 мая (1 июня) 1863 года сложил с себя все полномочия и распустил остатки мятежников по домам. Это вызвало бурю негодования в Национальном правительстве, которое обвинило Езераньского в намеренном пораженчестве и объявило его предателем.

Сам Езёранский более полугода жил на нелегальном положении в Галиции, и скрывался от австрийских властей, выдавших ордер на его арест. Однако в начале 1864 года он был задержан австрийцами в крестьянском доме в деревне Хревт в Галиции. Заключен австрияками в тюрьму. Выпущен по амнистии в июне 1865 года.

Примечания 

Сражения 1863 года
Сражения русско-польских войн
Май 1863 года